Partenstein steht für:
 Partenstein, Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Partenstein (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Partenstein (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft von Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schloss Partenstein, Schloss bei Kirchberg ob der Donau
 Speicherkraftwerk Partenstein, Kraftwerk bei Kleinzell im Mühlkreis

Siehe auch:
 Bartenstein
 Parthenstein